Rozgrywki grupy B na Mistrzostwach Europy w Curlingu 2013 odbyły się równocześnie z zawodami grupy A. Z grupy C awansowały Białorusinki, Słowenki, Walijczycy i Rumuni.

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
23 listopada 2013; 8:00

Sesja 2. 
23 listopada 2013; 19:30

Sesja 3. 
24 listopada 2013; 12:00

Sesja 4. 
24 listopada 2013; 20:00

Sesja 5. 
25 listopada 2013; 12:00

Sesja 6. 
25 listopada 2013; 20:00

Sesja 7. 
26 listopada 2013; 12:00

Sesja 8. 
26 listopada 2013; 20:00

Sesja 9. 
27 listopada 2013; 12:00

Tie-breaker 
27 listopada 2013; 18:00

28 listopada 2013; 8:00

Play-off

1-2 
28 listopada 2013; 14:00

3-4 
28 listopada 2013; 14:00

Półfinał 
28 listopada 2013; 20:00

Mały finał 
29 listopada 2013; 12:00

Finał 
29 listopada 2013; 12:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
22 listopada 2013; 19:30

Sesja 2. 
23 listopada 2013; 14:30

Sesja 3. 
24 listopada 2013; 8:00

Sesja 4. 
24 listopada 2013; 16:00

25 listopada 2013; 20:00

Sesja 5. 
25 listopada 2013; 8:00

Sesja 6. 
25 listopada 2013; 16:00

Sesja 7. 
26 listopada 2013; 8:00

Sesja 8. 
26 listopada 2013; 16:00

26 listopada 2013; 20:00

Sesja 9. 
27 listopada 2013; 8:00

27 listopada 2013; 12:00

Tie-beraker 
27 listopada 2013; 16:00

28 listopada 2013; 8:00

Play-off

A1-B1
28 listopada 2013; 14:00

A2-B2 
28 listopada 2013; 14:00

Półfinał 
28 listopada 2013; 20:00

Mały finał 
29 listopada 2013; 12:00

Finał 
29 listopada 2013; 12:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu
 Mistrzostwa Europy w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 
 

2013
2013 w curlingu
Curling w Norwegii
2013 w Norwegii
Sport w Stavanger